Krabach ist ein Gewässername:

 Krabach, linker Zufluss der Sieg bei Bach, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krabach (Krobach), linker Zufluss des Krobachs (zum Kocher) bei Altschmiedelfeld, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Krabach (Lech), rechter Zufluss des Lechs vor Prenten, Gemeinde Steeg, Bezirk Reutte, Bundesland Tirol